Kimahri es un personaje ficticio que aparece en el videojuego Final Fantasy X. Se trata de guerrero de la raza ronso cuya misión es proteger a Yuna, la invocadora. 

Cuando era joven, marchó de su hogar, el monte Gagazet, a causa de las constantes burlas y los enfrentamientos que tenía con los demás, ya que, a pesar de su gran estatura, era el más bajo de su raza y además tenía el cuerno sobre su cabeza roto. Este cuerno es un símbolo de valor y fuerza entre los ronso.

Vagando errante por la ladera del monte, se encontró a un hombre moribundo. Este era Auron, uno de los guardianes del invocador Braska, que acababa de derrotar al terrible Sinh. Auron le pidió a Kimahri que recogiera a la hija de Braska, Yuna, y la llevara a la isla de Besaid, en el sur de Spyra, y que allí la mantuviera sana y salva. 

Diez años después, en Besaid, con el fin de la Calma y la reaparición de Sinh decide acompañar a su protegida Yuna en calidad de guardián en su periplo a través de Spyra, como invocadora para derrotar a Sinh. Es callado y valeroso. Y a lo largo del juego descubriremos un compañero leal.

Se convierte en uno de los pocos ronso supervivientes, ya que Seymour Guado, que perseguía al grupo en su camino a Zanarkand, asesina cruelmente a la mayor parte que habitaban el monte Gagazet.

Su arma preferida es la alabarda, y es capaz de robar técnicas a sus enemigos.

En el mapa de Warcraft III Defense of the Ancients (Dota) se utiliza la imagen de Kimahri para el personaje Azwraith, the Phantom Lancer.

Personajes de Final Fantasy

ja:ファイナルファンタジーX#主要人物（バトルメンバー）
en:Characters of Final Fantasy X and X-2#Kimahri Ronso